Трей Фанджой () — американский музыкальный кантри- и поп-музыкальный видео-режиссёр, клипмейкер. Сотрудничала с такими звёздами как Джордж Стрейт, Долли Партон, Тейлор Свифт, Реба Макинтайр, Кит Урбан и Миранда Ламберт. Лауреат премий CMT Music Awards и Country Music Association Awards, многократный номинант других наград.

Биография 
 См. также «Trey Fanjoy Career» в английском разделе.
Сняла более 150 видеоклипов, музыкальных и рекламных. Она многократный номинант на такие награды как Country Music Association Awards, Academy of Country Music, Billboard Music Awards, CMT Music Awards и MTV Awards.

Награды и номинации

Видеография 
 См. также «Trey Fanjoy Videos directed» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 www.treyfanjoy.com

Режиссёры США
Режиссёры рекламы